Niemcy:
 Krummenau – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Birkenfeld
 Krummenau – rzeka, dopływ Lister